

Geografia 
 Stati Uniti d'America 
 Rock Island – census-designated place della Contea di Broward, Florida
 Rock Island – capoluogo di contea della Contea di Rock Island, Illinois
 Rock Island – città della Contea di Le Flore, Oklahoma
 Rock Island – città della Contea di Warren, Tennessee
 Rock Island – città della Contea di Douglas, Washington

Musica 
 Rock Island – album dei Jethro Tull del 1989

Pagine correlate 
 Rock Islands, Palau